Cryptosoma är ett släkte av kräftdjur. Cryptosoma ingår i familjen Calappidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cryptosoma